Grand Prix Węgier 2002 (oryg. Marlboro Magyar Nagydj) – 18. Grand Prix Węgier, 17 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 13 w sezonie 2002 po raz 17. na torze Hungaroring. W odbywającym się 18 sierpnia 2002 roku wyścigu zwycięstwo odniósł, startujący z pole position, Rubens Barrichello.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Węgry
2002
2002 na Węgrzech